Hudgens est un patronyme porté notamment par :
  (né en 1977), artiste américain ;
  (né en 1967), réalisateur et producteur américain ;
 Stella Hudgens (née en 1995), actrice et mannequin américaine ;
 Vanessa Hudgens (née en 1988), actrice, chanteuse, danseuse et mannequin américaine.